Сюзі Вольфф (, * 6 грудня 1982, Обан) — професійна гонщиця з Шотландії. Вона досягла результату в різних видах автоспорту, починаючи з картингу перейшла у Formula Renault і Formula 3 перед переходом в DTM, задля здобуття перемог разом із Mercedes-Benz у 2006-2009 роках. Вольф живе у британському місті Нортгемптон.

В жовтні 2011 вийшла заміж за колишнього гонщика, акціонера команди DTM HWA і команди Формули-1 Williams Тото Вольфа і змінила прізвище Стоддарт на Вольф.

Дружина Тото Вольффа.

Кар'єра

Статистика виступів у DTM

2006

2007

2008

Виноски

Посилання 
 Офіційний сайт

Персоналії за алфавітом
Шотландські автогонщики
Пілоти DTM
Уродженці Аргайл-і-Б'юту